Маршанціальні (Marchantiales) — порядок печіночників класу маршанцієві печіночники (Marchantiopsida). Описано понад 180 видів.

Опис 
Це сланцеві рослини з пластинчастим дорзовентральним, дихотомічно розгалуженим таломом, на нижньому боці якого є різної форми черевні луски — амфігастрії.

Класифікація 
Порядок включає 14 родин:
 Aytoniaceae Cavers 1911 
 Cleveaceae Cavers 1911 
 Conocephalaceae Müller ex Grolle 1972 
 Corsiniaceae Engler 1892  
 Cyathodiaceae Stotler & Crandall-Stotler 2000
 Dumortieraceae Long 2006 
 Exormothecaceae Müller ex Grolle 1972
 Маршанцієві (Marchantiaceae) Lindley 1836 
 Моноклеєві (Monocleaceae) Frank 1877  
 Monosoleniaceae Inoue 1966 
 Oxymitraceae Müller ex Grolle 1972 
 Річчієві (Ricciaceae) Reichenbach 1828 
 Targioniaceae Dumortier 1829 
 Wiesnerellaceae Inoue 1976

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Villarreal et al. 2015, що показує родинні зв'язки між членами порядку

Примітки

Посилання 
 Crandall-Stotler, Barbara J. & Stotler, Raymond E. «Morphology and classification of the Marchantiophyta». page 63 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press:2000). ISBN 0-521-66097-1.
 Grolle, Riclef (1983). «Nomina generica Hepaticarum; references, types and synonymies». Acta Botanica Fennica 121, 1-62.

Ресурси Інтернету 
  Life cycle
  Photos of various species
  Additional photos of species

Печіночники
Порядки рослин